Il singolare del torneo di tennis Sacramento Classic 1971, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Bob Lutz che ha battuto in finale Alex Olmedo 3-6, 6-4, 6-3.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Sacramento Classic 1971